Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1939.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 Der Tennissport, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im N.S. Reichsbund für Leibesübungen, 16. Jahrgang (1939), Nr. 19–21

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1939